Артём Владимирович Арго́ков (16 января 1976, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — казахстанский хоккеист, защитник. Воспитанник усть-каменогорской хоккейной школы. Ныне является тренером «Бейбарыса».

В сезоне 1993/1994 начал привлекаться в основной состав усть-каменогорского «Торпедо» в МХЛ. В 1994 году перешёл в клуб первой лиги «Горняк» из Белово, который возглавил первый тренер Артёма Николай Мышагин. Годом позже с ним же - в новокузнецкий «Металлург» где провел шесть сезонов с перерывами.

В 2002 году вернулся в усть-каменогорское «Казцинк-Торпедо». Чемпион Казахстана 2003-2005, 2007, 2011 гг. В 2010-м пополнил недавно созданный клуб чемпионата Казахстана «Бейбарыс» из Атырау.

Участник зимних Олимпийских игр 2006 г.

Серебряный призёр зимних Азиатских игр 2003 и 2007 гг.

Лучший защитник ЧМ-2008 в первом дивизионе.

Ссылки 
 АРТЕМ АРГОКОВ: «Я ПРОСТО ВЫХОЖУ ВЫИГРЫВАТЬ»

Хоккеисты Казахстана
Хоккейные защитники
Хоккейные тренеры Казахстана
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Бейбарыс»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Бейбарыс»